Trebnitz ist der Name folgender geographischer Objekte in Deutschland:

Gemeinde:

 Trebnitz, alter Name von Elstertrebnitz, Landkreis Leipzig, Sachsen

Ortsteile:
 Trebnitz (Gera), Ortsteil der Stadt Gera, Thüringen
 Trebnitz (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Trebnitz (Könnern), Ortsteil der Stadt Könnern, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Trebnitz (Merseburg), Ortsteil der Stadt Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Trebnitz (Müncheberg), Ortsteil der Stadt Müncheberg, Brandenburg
 Trebnitz (Strehla), Ortsteil der Stadt Strehla, Landkreis Meißen, Sachsen
 Trebnitz (Teuchern), Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Trebnitz (Wetterzeube), Ortsteil der Gemeinde Wetterzeube, Sachsen-Anhalt

Gewässer:
 Trebnitz (Fluss), Nebenfluss der Müglitz in Sachsen

Trebnitz ist der deutsche Name folgender tschechischer Orte:
 Třebenice, Stadt im Okres Litoměřice 
 Třebenice na Moravě, Gemeinde im Okres Třebíč
 Třebenice, Ortsteil von Štěchovice u Prahy, Okres Praha
 Třebnice, Ortsteil von Meclov, Okres Domažlice
 Třebnice, Ortsteil von Sedlčany, Okres Příbram

Trebnitz ist der deutsche Name folgender polnischer Orte:
 Trzebnica, Kreisstadt in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Landkreis Trebnitz, ehemaliger Landkreis in Schlesien

Trebnitz ist der historische Name von Steindörfel, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch: Tröbnitz